Граф  Константин Петрович Клейнмихель  ( — ) — действительный статский советник из рода Клейнмихелей, почётный гражданин Курска, владелец поместья Ивня.

Биография 
Родился 5 (17) сентября 1840 года в семье николаевского министра П. А. Клейнмихеля и его жены Клеопатры Петровны, урождённой Ильинской. Многие считали его, как и других детей Клейнмихеля, рождёнными от связи Варвары Нелидовой с императором Николаем I. Вступил в службу офицером 6 (18) июня 1857 года. Участвовал в подавлении польского восстания 1863 года и за отличие награждён орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. В том же году в чине поручика лейб-гвардейского Преображенского полка был откомандирован в распоряжение генерал-губернатора Северо-Западного края генерала от инфантерии Муравьёва, который и назначил его в различные следственные комиссии.

29 апреля (11 мая) 1866 года граф Константин Петрович был командирован в следственную комиссию под председательством генерала от инфантерии Муравьёва. После покушения 4 (16) апреля 1866 года Каракозова на императора ему были предоставлены права члена комиссии.
19 (31) марта 1869 года он назначен состоять по особым поручениям при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе, с зачислением по армейской кавалерии майором. 28 марта (9 апреля) 1871 года в сравнении со сверстниками произведён в полковники, а 25 июля (6 августа) 1872 года за отличие произведён в полковники оба раза с оставлением в должности.

21 марта (2 апреля) 1882 года он был уволен от службы, для определения к статским делам с награждением чином в статские советники, затем 24 апреля (6 мая) назначен состоять при Министерстве внутренних дел. 16 декабря 1886 года (по ст. стилю) в соединенном заседании Курских губернского земского собрания и городской думы, избран на должность почётного попечителя Курского реального училища. 18 декабря 1889 года снова избран на ту же должность.

1 (13) января 1890 года произведён в действительные статские советники. 13 (25) февраля 1892 года последовало Высочайшее соизволение на присвоение ему согласно ходатайству Курского городского общества звания почётного гражданина Курска. Клейнмихель избирался почётным мировым судьей по Курскому, Обоянскому и Мглинскому уездам. Состоял от священного Синода почётным попечителем всех церковно-приходских школ и школ грамотности по всему Оболенскому уезду Курской губернии.

Клейнмихель в Курске 

Клейнмихель являлся крупным землевладельцем, имевшим поместья в Обоянском, Льговском и других уездах Курской губернии, владел Почепом, в Мглинском уезде Черниговской губернии, был егермейстером высочайшего двора («за отличие»,  1 (14) сентября 1902), почётным гражданином города Курска. Один из основных владельцев акционерного «Общества Курско-Киевской ж.-д.», владелец Курско-Ржавского сахарно-рафинадного и Ивнянского свеклосахарного заводов.

За южной окраиной Курска Константин Петрович владел большим лесом, раскинувшимся на обоих берегах Сейма (его часть ныне — лесопарк «Солянка»). В этом лесу он построил самую крупную в Курске мельницу, молочную, свино- и птицефермы, а также 4-квартирные дома для рабочих и служащих мельницы и 2-квартирные дома для работающих на фермах, 2-этажный рабочий клуб, школу и др. постройки. Немало средств Клейнмихель вкладывал в организацию многочисленных благотворительных музыкальных концертов для малоимущих, в которых принимала непосредственное участие его жена. Курская городская усадьба Клейнмихеля была расположена в доме № 12 по ул. Золотой, сохранившемся до настоящего времени. В 1896 году Клейнмихель продал это здание Курскому обществу для размещения в нём бесплатной больницы для бедных.

Семья 
Первая жена — графиня Нина Викторовна Канкрина, дочь  В. Е. Канкрина и внучка  Е. Ф. Канкрина. В браке родился один сын.

Вторая жена (с 1884) — Екатерина Николаевна Богданова (1867— ?), дочь курского губернского предводителя дворянства  Н. А. Богданова (1881—1887). Их дети:
 Клеопатра (1886—1966), замужем (с 28 апреля 1910 года) за Георгием Викторовичем Мартыновым (1880—1924). Сотрудница Русского Красного креста, возглавляла сестричество Серафимо-Дивеевской общины во Франции, похоронена в Муазене. Их дети Константин и Софья умерли до 1920 года в Крыму.
 Владимир (1888—1917), крупный помещик, промышленник. В 1912 году унаследовал от отца вальцево-механическую мукомольную мельницу, молочную, свино- и птицефермы, расположенные на южной окраине Курска, а также Ивнянский сахаро-рафинадный завод. Предприниматель новой формации — старался не отличаться от своих рабочих в одежде, не гнушался физической работы: вместе с рабочими чистил р. Сейм, чинил лодки и т. д. Граф спокойно встретил революцию, так как верил в рабочих, распустил казачье войско, охранявшее его владения, помог служащим-французам вернуться на родину. Во время грабительского налёта на имение Владимир Константинович был убит крестьянами В. А. Березовского, земли которого соседствовали с землями Клейнмихеля. Полностью разграбить имение им не дали служащие. Дом и домашняя утварь после гибели Владимира Константиновича были распроданы местному населению. В годы Гражданской войны в России жена Владимира Константиновича с тремя детьми (две дочери и сын) выехали в Англию, где жил брат графини.
 Наталья (1890—1988), не замужем.
 Елена (1893—1982), по мужу Пущина, манекенщица в доме моды Феликса Юсупова; второй муж — князь Николай Петрович Трубецкой.
 Ольга (1894—1981), по мужу Воронова. Автор книги мемуаров «Потрясение» (Париж, 1988), одна из глав которой посвящена родовому имению Клейнмихелей в селе Ивня-Троицкое Обоянского уезда Курской губернии. Умерла в Австралии.

Награды 
 Орден Святого Станислава III степени с мечами и бантом
 Орден Святой Анны II степени
 Орден Святого Владимира III степени
 Орден Святого Станислава I степени
 Медаль «В память царствования императора Александра III»
 Медаль «В память коронации Императора Николая II»
 Медаль «За усмирение польского мятежа»

Примечания

Источники

Ссылки 

Почётные граждане Курска
Константин Петрович
Действительные статские советники
Егермейстеры (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Награждённые медалью «За усмирение польского мятежа»
Награждённые медалью «В память коронации Императора Николая II»
Награждённые медалью «В память царствования императора Александра III»